von Numers är ett finländskt efternamn.

Personer med efternamnet
Claës von Numers
Fredrik Adolf von Numers
Gideon von Numers
Gund von Numers
Gustaf von Numers
Gustaf von Numers (heraldiker)
Hedvig von Numers
Katarina von Numers-Ekman
Lorenz von Numers

Finska efternamn